Première République peut désigner :

Afrique 
 Première République, régime politique du Congo-Kinshasa de 1960 à 1967, voir Histoire de la République démocratique du Congo et Politique de la République démocratique du Congo ;
 Première République, régime politique de la Côte d'Ivoire de 1959 à 1999 ;
 Première République, régime politique de Madagascar de 1960 à 1975 ;
 Première République, régime politique du Niger de 1959 à 1989 ;
 Première République, régime politique du Nigéria de 1963 à 1977 ;

Amérique 
 République d'Haïti proclamée par Alexandre Pétion en 1806 ;
 Première République, dite República Velha, régime politique du Brésil de 1889 à 1930 ;
 Première République fédérale, régime politique du Mexique de 1824 à 1835 ;
 Première République, régime politique du Venezuela de 1811 à 1812 ;

Asie 
 République de Chine, régime politique de Chine de 1912 à 1949 ;
 Première République, régime politique de la Corée du Sud de 1948 à 1960, voir Histoire de la Corée du Sud ;
 Première République, régime politique des Philippines de 1899 à 1901 ;
 Première République du Turkestan oriental (1933-34) ;

Europe 
 République de Weimar, officiellement le Reich allemand, régime politique de l'Allemagne de 1919 à 1933 ;
 Première République, officiellement République albanaise, régime politique de l'Albanie de 1925 à 1928 ;
 Première République, officiellement République démocratique d'Arménie, régime politique de l'Arménie de 1918 à 1920 ;
 Première République, officiellement République d'Autriche, régime politique de l'Autriche de 1918 à 1934 ;
 Première République, officiellement la République espagnole, régime politique de l'Espagne de 1873 à 1874–1875 ;
 Première République, officiellement la République française, régime politique de la France de 1792 à 1804 (voir aussi Révolution française) ;
 Première République, officiellement la République hellénique, régime politique de la Grèce de 1822 à 1832 ;
  ;
 Première République, officiellement la République italienne, régime politique de l'Italie de 1946 à 1994, voir Politique de l'Italie ;
 Première République, officiellement la République de Lettonie, régime politique de la Lettonie de 1922 à 1940 ;
 République des Deux Nations, union de la Pologne et de la Lituanie de 1569 à 1795, considérée comme la Première République dans l'historiographie polonaise ;
 Première République, officiellement la République portugaise, régime politique du Portugal de 1910 à 1926 ;
 Première République, officiellement la République tchécoslovaque, régime politique de la Tchécoslovaquie de 1918 à 1938.

Voir aussi